La Nationalliga A 1961/62 fue la 65.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Referencias 
 RSSSF

1962
Fútbol en 1961
Fútbol en 1962
Suiza en 1961
Suiza en 1962